В одиночному розряді тенісного турніру US Indoors 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Діанне Фромгольтц 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (півфінал)
  Трейсі Остін (півфінал)
  Біллі Джин Кінг (чвертьфінал)
  Івонн Гулагонг (переможниця)

 Діанне Фромгольтц (фінал)
 Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (2-ге коло)
 Керрі Рід (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

US Indoors